Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006

Mężczyźni

Skład drużyn

Wyniki

Finał

Mały finał

Półfinały

Runda grupowa – Round Robin

Kobiety

Skład drużyn

Wyniki

Finał

Mały finał

Półfinały

Runda grupowa – Round Robin

Statystyki 
Dania

Japonia

Kanada

Norwegia

Rosja

Stany Zjednoczone

Szwajcaria

Szwecja

Wielka Brytania

Włochy

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
2006
2006 w curlingu
Curling we Włoszech